Аманда Кетцер і Інес Горрочатегі були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Кетцер, яка виступала в парі з Лорі Макніл.

Кетцер і Макніл програли в півфіналі парі Мередіт Макґрат і Лариса Нейланд.

Макґрат і Нейланд виграли титул, перемігши у фіналі пару Мартіна Хінгіс і Гелена Сукова з рахунком 6–1, 5–7, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 WTA German Open 1996 Doubles Draw 

WTA German Open
Тур WTA 1996